Perdigão peut désigner :
 Perdigão, une entreprise brésilienne d'agroalimentaire ;
 Perdigão, une ville de l'État du Minas Gerais, au Brésil ; 
 Perdigão (de son vrai nom Cleiton Eduardo Vicente, né en 1977), un footballeur brésilien.